Karschau ist der Name von Orten im heutigen Deutschland sowie im ehemaligen Ostpreußen und Schlesien:
 Karschau, Ortsteil der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück im Kreis Schleswig-Flensburg 

und:
 Karschau, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen: Kisseljowka (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karschau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen: Karszewo (Młynary) im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karschau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen: Karszewo (Korsze) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karschau, Kreis Strehlen, Schlesien: Karszów im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen